Миано — многозначный термин.

Фамилия 
 Миано, Леонора (род.1973) — камерунская писательница.

Топоним 
 Миано (Неаполь) — городской квартал Неаполя.